Zurek oder Žůrek ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Žůrek (* 1976), deutsch-tschechischer Eishockeyspieler
 Jimmy Zurek (bürgerlich Philipp Zurek; * 1971), österreichischer Sänger, Zeichner, Installations-, Video- und Objektkünstler und Autor
 Maryan Žurek (1889–1944), deutscher Maler und Bildhauer
 Patrick James Zurek (* 1948), Bischof von Amarillo
 Peter Zurek (1943–2013), österreichischer Journalist
 Teresa Zurek (* 1998), deutsche Leichtathletin
 Werner Zurek (* 1952), Schriftsteller – polnische Genealogie und Heraldik
 Wojciech Zurek (* 1951), polnisch-US-amerikanischer Physiker

Zurek ist der Name von

 Richard und Friederike Zurek, Ehepaar aus Christoph Heins Roman In seiner frühen Kindheit ein Garten

Żurek bezeichnet
 alternativ Żur, eine Sauerteigsuppe